Mossø kan henvise til flere artikler:
 Mossø er Danmarks næststørste sø, beliggende vest for Skanderborg
 Mossø (Rold Skov) er en lille skovsø i Rold Skov i Rebild Kommune.